Miejscowości w USA:
 Blooming Grove – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Blooming Grove – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Navarro
 Blooming Grove – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane

Gminy w USA:
 Blooming Grove (ang. Blooming Grove Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Franklin
 Blooming Grove (ang. Blooming Grove Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Waseca
 Blooming Grove (ang. Blooming Grove Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Blooming Grove (ang. Blooming Grove Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Pike
 Blooming Grove (ang. Blooming Grove Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane